И́нге I Ста́рший (И́нге Сте́нкильссон; , ; ум. ок. 1110) — король Швеции, правивший во второй половине XI в.

Биография 
Инге был сыном Стенкиля, основателя династии Стенкилей. Правил вслед за своим братом Хальстеном.

Инге был ревностным христианином и проводил активную христианизацию Швеции, а в 1087 году сжёг главное языческое святилище в Уппсале. В результате в стране вспыхнуло восстание, и Инге лишился власти, а конунгом стал его шурин Блот-Свен. Самому же Инге оставлена была лишь область Вестергётланд. Позже Инге был предпринят внезапный поход на Уппсалу, в результате которого резиденция Блот-Свена была окружена и сожжена, а сам он убит, как и его сын Эрик.

После восстановления власти Инге проводил активную внешнюю политику, воевал с норвежским королём Магнусом Голоногим. После заключения мира в Кунгахелле Инге отдал ему в жены свою дочь Маргарет, за что та получила прозвище «Дева Мира» (Фредкулла). Его другая дочь Христина Ингесдоттер стала первой женой Мстислава I Владимировича, тогда князя новгородского, а уже по её смерти ставшего великим князем Киевским (1125—1132). 

Умер от старости, на троне его сменили племянники Филипп и Инге II Младший. Инге Старший также основал первый монастырь Швеции — Врета (Vreta kloster), где и был похоронен.

Часть исследователей считают что Рагнвальд Глупый тоже был сыном Инге I Старшего, другие называют его сыном Олофа Несконунга. Рагнвальд Глупый пытался управлять страной, но при сборе дани был убит гётами, так как не позаботился о заложниках.

Предки

Примечания

Ссылки 
 Биография Инге Старшего
 О датских и шведских конунгах из «Саги о Хервёр и Хейдреке»
 Inge d.ä 

Правители Европы XI века
Стенкили